Maysa — cantora, compositora e atriz brasileira
Maisa Silva — atriz, cantora e apresentadora brasileira

Música 
 Maysa (1957) — segundo álbum de estúdio da cantora epônima
 Maysa (1964) — primeiro álbum ao vivo da cantora epônima
 Maysa (1966) — décimo quarto álbum de estúdio da cantora epônima
 Maysa (1969) — décimo quinto álbum de estúdio da cantora epônima
 Maysa (1974) — décimo sexto álbum de estúdio da cantora epônima

Outros
Maysa: Quando Fala o Coração — minissérie da Rede Globo escrita por Manuel Carlos

Desambiguações de antropônimos